La Route nationale 93 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 93 en Algérie ;
 Route nationale 93 en Belgique ;
 Route nationale 93 en Estonie ;
 Route nationale 93 en France métropolitaine.

Voir aussi